Le terme Simoncouche peut se référer à:

Toponymes

Forêt d'enseignement et de recherche Simoncouche, forêt située dans Lac-Ministuk (territoire non organisé) dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay et Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 12' 48" Nord; 71° 13' 49" Ouest.
Lac Simoncouche, lac dans Lac-Ministuk (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 13' 52"  71° 15' 03" Ouest.
Rivière Simoncouche, rivière coulant dans Lac-Ministuk (territoire non organisé) et dans Saguenay (ville), Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec. Coordonnées géographiques: 48° 17' 18" Nord; 71° 13' 47" Ouest.